Amerikai Egyesült Államok
 Yamhill, folyó Oregonban
 Yamhill, település Oregonban
 Yamhill megye, Oregon